Брајтентал може бити:

 Брајтентал (Хунсрик), општина у округу Биркенфелд, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Брајтентал (Швабија), општина у округу Гинцбург, у њемачкој покрајини Баварска.